Péplide puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia peplis.
El nombre común de la planta Lythrum portula.